Мишари ибн Абдул-Азиз Аль Сауд ( 1932 — 23 мая 2000) — саудовский принц, 19-й сын короля Абдул-Азиза.

Принц Мишари был бизнесменом и поэтом .

Биография 
Родился в 1932 году. 

Сын Абдул-Азиза и его жены Бушры, которая являлась одной из наложниц короля Ибн Сауда.

Рано потерял мать, воспитывался матерью брата Маджида.

Арест и заключение 
16 ноября 1951 года 19-летний принц Мишари был приглашен на вечеринку, организованный британским вице-консулом Сирил Усманом  . Сирил Усман находился в Аравии с 1929 года и работал инженером; позже он стал британским вице-консулом в Джидде.

Усман отказался наливать Мишари еще один напиток, так как тот уже достиг своего максимального лимита. Мишари ушел, а вскоре вернулся с пистолетом и выстрелил в дом Усмана. Сирил встал на защиту своей жены Дороти, и был застрелен.

Мишари был приговорён к пожизненному заключению и помещён в тюрьму, спасенный от смертной казни своим статусом. Освобождён из заключения во время правления короля Сауда.

На следующий день Усмана похоронили на немусульманском кладбище Джидды. В 1952 году король Абдул-Азиз Аль Сауд ввел полный запрет на употребление алкоголя в королевстве. Дороти Усман (жена Сирила) тайком покинула Саудовскую Аравию, приняв компенсацию от короля .

Раймонд А. Хейр, тогдашний посол США в Саудовской Аравии, утверждал в письме Госдепартаменту США от 25 ноября 1951 года, что убийство было очень похоже на сцену из американского фильма, который принц Мишари, Сирил Усман и его жена смотрели вместе за несколько дней до трагического инцидента.

После освобождения 
Он был первым пилотом в Саудовской Аравии, изучал авиацию в США и Великобритании до 1973 года.

Был автором книги о своём отце. Имел 12 детей: 5 сыновей и 7 дочерей. Его сын, принц Мохаммед ибн Мишари, является членом Совета верности. Его дочь принцесса Маха бинт Мишари является женой принца Халеда бин Саада Аль Сауда. Она является академиком Медицинского колледжа Университета Аль-Фейсал и врачом в специализированной больнице и исследовательском центре имени короля Фейсала.

Умер 23 мая 2000 года в Нью-Йорке в возрасте 68 лет  . Принца Мишари похоронили на кладбище Аль-Адль, где погребены несколько членов королевской семьи и видных деятелей.

Примечания 

Убийцы по алфавиту
Убийцы Саудовской Аравии
Лётчики Саудовской Аравии